Astronomo – scienziato che si occupa dello studio dei corpi e dei fenomeni esterni all'atmosfera terrestre
 Astronomo – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Astronomo – dipinto di Jan Vermeer
 Astronomo – dipinto di Ferdinand Bol
 Astronomo o Astronomus – cronista franco del XI secolo autore di varie biografie
 Igino Astronomo – mitografo romano